Heman ist Ortsname:
 Heman (Ghana), ein Ort in der Central Region in Ghana
 Heman (Idaho), ein Ort im Fremont County (Idaho) im US-Bundesstaat Idaho
 Heman (Illinois), ein Ort im Macon County (Illinois) im US-Bundesstaat Illinois
Personenname:
 Heman (Sänger), von David nach  bestellter Tempelsänger und Enkel des Propheten Samuel

Heman ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Wilhelm David Heman (1793–1873), deutscher Pädagoge, evangelischer Missionar, jüdischer Konvertit
 Carl Friedrich Heman (1839–1919), deutscher evangelischer Theologe und Philosophieprofessor an der Universität Basel

Siehe auch:
 He-Man
 Hemmann
 Hemans